Ugrinovci so lahko:
Ugrinovci, Gornji Milanovac, naselje v Srbiji
Ugrinovci, Zemun, Naselje v Srbiji